Gasometer kan syfta på:
Gasometer – en cisternliknande anläggning byggd för att lagra stadsgas eller naturgas, se Gasklocka
Gasmätare – ett mätinstrument som mäter gasförbrukningen
Gasometer, Oberhausen – en tidigare gasklocka i Oberhausen, Tyskland, numera utställningslokal
Gasometer, Wien – fyra tidigare gasklockor i Wien, Österrike, numera kulturlokaler och bostäder
Gasometer (tunnelbanestation) – en av Wiens tunnelbanas stationer (linje U3)

Se även
El Nuevo Gasómetro – ett smeknamn för en fotbollsstadion i Buenos Aires, Argentina, se Estadio Pedro Bidegain